Poniższa lista zawiera kraje uporządkowane według wielkości produkcji jabłek w 2017 roku w oparciu o dane FAO opublikowane w grudniu 2018 roku.

Produkcja powyżej 1 000 000 ton

Produkcja od 100 000 do 1 000 000 ton

Produkcja od 10 000 do 100 000 ton

Produkcja poniżej 10 000 ton

Zobacz też 
 FAO complete list

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Fresh apples, production by country (sourced from the USDA)

Sadownictwo
Listy krajów według wielkości produkcji
Listy związane z rolnictwem